Danijela Rundqvist (née le  à Stockholm) est une joueuse suédoise de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Elle a été formée au Kälvesta Iof. En 2001, elle rejoint AIK IF et remporte le championnat national 2004, 2007 et 2009 ainsi que la Coupe d'Europe des clubs champions 2005, 2006, 2007, 2008. En 2010, elle est choisie en treizième position au cours du repêchage de la Ligue canadienne de hockey féminin par les Barracudas de Burlington. Elle part alors en Amérique du Nord. Elle joue la saison 2010-11 pour les Barracudas de Burlington.

À l’automne 2011, elle joue pour le club Tornado dans la ligue féminine russe.

Carrière internationale 
Elle représente la Suède en senior depuis 2002. Elle a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002, de 2006, et de 2010  pour un bilan de une médaille de bronze (en 2002) et une médaille d'argent (en 2006).

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club  

|-
| 2001-2002 || AIK IF || SM-Slutspel Women || - || - || - || - || - ||5 || 5 || 2 || 7 || 14
|-
| 2002-2003 ||AIK IF  || SM-Slutspel Women || - || - || - || - || - ||5 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 2003-2004 || AIK IF  || SM-Slutspel Women || - || - || - || - || - ||5 || 7 || 0 || 7 || 8
|-
|2004-2005 || AIK IF  || SM-Slutspel Women|| - || - || - || - || - || 5 || 1 || 0 || 1 || 12 
|- 
| 2005-2006 || AIK IF  || SM-Slutspel Women || - || - || - || - || - || 3 ||  3 || 1 || 4 ||  6
|-
| 2006-2007 || AIK IF  || SM-Slutspel Women || - || - || - || - || - || 3 || 2 || 0 || 2 || 2 
|-
| 2007-2008 || AIK IF  || SDHL || 14 || 12 ||  9 || 21 || 16 || 4 || 3 || 1 ||4 || 0 	
|-
|2008-2009 || AIK IF  || SDHL  || 17 || 7 || 9 || 16 || 20 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 	
|-
|2009-2010 || AIK IF  || SDHL || 15 || 9 || 8 || 17 || 32 || 3 || 0  || 0 || 0 || 4
|-
|  2010-2011 || Barracudas de Burlington || LCHF || 22 || 11 || 4 || 15 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HK Tornado Dimitrov || Russie ||  
|-
| 2012-2013 || HC Lugano Ladies-Team || SWHL A ||  
|-
|2013-2014 || Division 1 (féminin)|| SDE HF   || 11 || 13 || 14 || 27 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Division 1 (féminin)|| Djurgårdens IF  || 12 || 30 || 19 || 49 || 4 || 11 ||11 || 16 || 27 || 12
|-
|2015-2016 || SDHL || Djurgårdens IF || 5 || 0 || 3 || 3 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| colspan="15"|
|-
| 2019-2020 || Division 1 (féminin)  || Södertälje SK || 3 || 2 || 4 || 6 || 4 || - || - || - || - || -

Au niveau international

|-
| 2002 ||align="left"|  || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2004 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 8 || align="left"| Quatrième
|-
| 2005 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 10 || align="left"| Médaille de bronze
|-
|2006 ||align="left"| || align="left" |  Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 10 || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2007 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2008 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 4 || 0 || 2 || 2 || 1 || align="left"| Cinquième
|-
| 2009 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 || 4 || 1 || 5 || 6 || align="left"| Quatrième
|-
|| 2010 ||align="left"|  || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || align="left" | Quatrième
|-
| 2011 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 || align="left"| Cinquième
|-
|2012 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"| Cinquième

Références

Voir aussi 
   Blog de Danijela Rundqvist 
  Herb Garbutt, Swede success for Barracudas’ Danijela Rundqvist, Burlington Post du 18 février 2011  

Joueuse suédoise de hockey sur glace
Naissance en septembre 1984
Naissance à Stockholm
Joueuse de la Ligue canadienne de hockey féminin
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée d'argent olympique suédoise
Médaillée de bronze olympique suédoise
Attaquante de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueuse du Djurgårdens IF (hockey sur glace)